Miejscowości w USA:
 Sargeant – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Mower
Gminy w USA:
 Sargeant (ang. Sargeant Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Mower